Nonsuch (schip, 1650), een schip uit 1650 
 Verdrag van Nonsuch, een verdrag uit 1585 tussen Engeland en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
 Nonesuch Records, een Amerikaanse platenmaatschappij